Torreon Airport kan syfta på följande platser:

Chile 

 Torreón Airport, flygplats, Región del Biobío, Provincia de Ñuble,

USA 

 Torreon Airport (flygplats i USA), New Mexico, Sandoval County, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade USAförgreningar